Hinten ist der Ortsname von

 Hinten (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Hinten (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinten (Albertsried), historischer Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Albertsried, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Hinten ist der Familienname folgender Personen:
 Amelia Hinten (1942–2021), niederländische Leichtathletin, siehe Amelia Louer

Siehe auch:
 Hinte
 Hinter
 Hinton